Марте́новская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Мартеновская улица — улица в Брянске.
 Мартеновская улица — улица в Москве.
 Мартеновская улица — улица в Таганроге.
 Мартеновская улица — улица в Туле.

Украина 
 Мартеновская улица — улица в Днепре.